Kenta Hoshihara (Daitō, 1 de maio de 1988) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Gamba Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka